Больта́нья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 139.5 км². Население — 1051 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Сен-Лари-Сулан (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Feria Pirenaica del Jabalí
 Web de Conspiremus
 Web
 Castillo de Boltaña en Romanicoaragones.com
 Castillo de Boltaña en Castillos de Aragón
 Web del Palotiau de Boltaña

Муниципалитеты Уэски